aromán nyelv
 aromán nép
 aromán ábécé